Mužská dvouhra Winston-Salem Open 2016 probíhala v závěru srpna 2016. Do singlové soutěže winston-salemského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl jihoafrický tenista Kevin Anderson, kterého ve druhém kole vyřadil Čech Jiří Veselý.

Vítězem dvouhry se stal šestnáctý nasazený Pablo Carreño Busta ze Španělska, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou dvojku Roberta Bautistu Agutu po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo rovněž první singlový titul na okruhu ATP Tour.

Při slavnostním ceremoniálu pak šťastný Španěl uvedl: „Tohle je úžasné. Tohle je můj první titul na turnaji ATP a je to úžasný pocit. Dlouho jsem tvrdě trénoval, abych tady mohl teď stát a užívat si tenhle okamžik.“ Poražený Bautista řekl: „Dnes jsem měl spoustu šancí, abych zvítězil, ale nedokázal jsem je využít. Nehrál jsem dobře. Tenis je takový, ne? Když máte šanci a nevyužijete ji, tak prohrajete.“

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2016